Parin steht für folgende Orte:

 Parin, Ortsteil der Gemeinde Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Groß Parin, Ortsteil der Stadt Bad Schwartau im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Klein Parin, Ortsteil der Gemeinde Stockelsdorf im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Parin (Drangiana), in der antiken Geographie eine Stadt in der Satrapie Drangiana in Persien (Isidoros von Charax Mansiones Parthicae 100,17)

Parin ist der Familienname von:
 Goldy Parin-Matthèy (Elisabeth Charlotte Parin-Matthèy; 1911–1997), Schweizer Psychoanalytikerin und Anarchistin
 Nikolai Wassiljewitsch Parin (1932–2012), russischer Ichthyologe
 Paul Parin (1916–2009), Schweizer Neurologe, Ethno-Psychoanalytiker und Schriftsteller
 Wassili Wassiljewitsch Parin (1903–1971), russischer Physiologe, Weltraummediziner und Hochschullehrer